Slovo žilnatina má více významů:

 žilnatina (botanika) – systém vodivých pletiv v listu, složený ze žilek 
 žilnatina (hmyz) – systém žilek na křídlech hmyzu, druhově specifický.